Сергей Ковалёв — Энтони Ярд () — 12-раундовый боксёрский поединок в полутяжёлой весовой категории за титул чемпиона мира по версии WBO, который принадлежал Сергею Ковалёву, и вакантный титул чемпиона по версии EBP. Поединок состоялся 24 августа 2019 года на ледовой арене «Трактор» в Челябинске (Россия). Бой был номинирован на Событие года в национальной спортивной премии

Поединок проходил с переменным успехом, в первой половине боя преимущество было на стороне россиянина, однако в 7—8 раундах перешло на сторону претендента. Затем Ковалёв снова перехватил инициативу и в 11-м раунде отправил Ярда в нокаут.

Предыстория 
В июне 2018 года команда российского чемпиона мира по версии WBO Сергея Ковалёва предложила непобеждённому британскому проспекту, интерконтинентальному чемпиону и чемпиону Европы по той же версии Энтони Ярду, занимающему вторую позицию в рейтинге этой организации, поединок за титул чемпиона мира. Однако команда Ярда отказалась от этого предложения, сославшись на нехватку опыта для проведения поединка такого уровня. В итоге соперником Ковалёва стал непобеждённый колумбиец Элейдер Альварес (23-0). Поединок «Сергей Ковалёв — Элейдер Альварес» состоялся 4 августа 2018 года в Атлантик-Сити. Этот бой проходил с переменным успехом и завершился победой Альвареса нокаутом в 7-м раунде.

2 февраля 2019 года состоялся бой-реванш между Сергеем Ковалёвым и Элейдером Альваресом за титул чемпиона мира по версии WBO. Этот поединок продлился 12 раундов и завершился победой Ковалёва единогласным судейским решением. 14 марта 2019 года WBO назначила Энтони Ярда, который к тому моменту поднялся на 1-ю позицию в рейтинге, обязательным претендентом на чемпионский титул и предоставила командам боксёров 30 дней на переговоры.

Ориентировочной датой проведения боя считалось 1 июня 2019 года, но за отведённое на переговоры время стороны не смогли прийти к соглашению:  — промоутер Ярда — хотел организовать поединок на территории Великобритании, а промоутер Ковалёва  пыталась достичь договорённости об организации этого боя в Челябинске (Россия) — родном городе Ковалёва. Из-за этого несколько раз назначались и переносились промоутерские торги. В итоге 10 апреля было объявлено, что команды боксёров достигли устной договорённости о проведении поединка в Челябинске. Тогда же было объявлено, что поединок состоится в июне — июле 2019 года. 11 мая 2019 года было объявлено о подписании Ярдом контракта на поединок, который назначили на 29 июня 2019 года.

Несмотря на подписанный контракт и достижение договорённости, поединок, который должен был состояться 29 июня, так и не был официально анонсирован. По данным из разных источников, бой был либо отменён, либо перенесён на август 2019 года. Позже в СМИ поступила информация о том, что «российский олигарх», который финансировал организацию этой встречи, был заинтересован в том, чтобы бой прошёл не в июне, а в августе. 28 июня промоутер Кэти Дува заявила, что команды согласовали условия нового контракта. 12 июля 2019 года на сайте Федерации бокса России было объявлено, что поединок «Сергей Ковалёв — Энтони Ярд» состоится 24 августа 2019 года в Челябинске.

В первой половине июля Сергей Ковалёв дважды получал предложения провести в сентябре поединок против чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и журнала The Ring Сауля Альвареса (52-1-2). Однако оба предложения были отклонены: первое из-за низкого гонорара (менее 6,5 миллионов долларов), а второе из-за желания Ковалёва провести поединок в Челябинске. При этом сам Сергей уточнил, что второе предложение Альвареса рассматривается его командой, но никак не влияет на предстоящий поединок с Ярдом

После приезда в Россию Ярд высказал подозрения о том, что против него составлен «заговор»:
Мы полетели в Россию VIP-классом, но не помогло — наш багаж всё равно потерялся. К счастью, на следующий день проблема решилась, но в супермаркет за зубными щётками всё же пришлось пойти. Все мысли были только лишь о горячем душе, но оказалось, что в номере нет горячей воды. Нас переселили в другой номер, но и там не было горячей воды. Стараюсь не реагировать слишком эмоционально, но всё это подозрительно. Согласны?

23 августа состоялась официальная процедура взвешивания боксёров перед поединком, на которой чемпион весил , а его британский визави — .

Прогнозы и мнения 
По мнению букмекеров, Ковалёв был фаворитом поединка, на его победу можно было поставить с коэффициентом от 1,36 до 1,44. Победа Ярда считалась менее вероятной, и ставки на неё принимали из расчёта от 2,75 до 3. Самым маловероятным исходом поединка считалась ничья, на неё можно было поставить с коэффициентом 26. Большинство экспертов также предсказывали победу россиянина. Так, 3 из 4 журналистов интернет-издания vRINGe.com были уверены в победе Ковалёва: Игорь Витько считал, что Ковалёв сможет победить Ярда до 7-го раунда, в то время как Антон Горюнов и Евгений Пилипенко были уверены в его победе судейским решением, и только Святослав Осипов сделал ставку на Ярда, предположив, что том сумеет досрочно победить Ковалёва до 8-го раунда. Российский спортивный журналист Александр Беленький высказал следующее мнение относительно хода поединка:
Скорее, нас здесь ждет следующее. В начале боя Ярд узнает, что ветер бывает не только попутный. После чего его ждет два варианта развития событий. Первый – тихо сложить крылья и громко упасть. Второй – ерепениться до конца, и тогда, может, чего и выйдет. Не выиграть, это вряд ли, но достоять бой до конца. Сейчас он вряд ли сам знает, на что способен 

Среди боксёров мнения на этот поединок разделились: Андре Уорд (боксёр, дважды побеждавший Ковалёва), Джо Кальзаге, Салливан Баррера и Николай Валуев были уверены в победе действующего чемпиона, в то время как боксёры-тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри ставили на победу Ярда.

В российском издании «Спорт-Экспресс» этот поединок был назван главным событием российского бокса в 2019 году, а также был сравнён по масштабу с такими боями как Владимир Кличко — Александр Поветкин (2013) и Александр Усик — Мурат Гассиев (2018).

Ход боя 

Поединок начался в 21:50 (UTC+3). Первая треть боя прошла в напряженной атмосфере, но без особо острых моментов с обеих сторон. Начиная с 1-го раунда чемпион занял центр ринга и начал боксировать первым номером, прессингуя оппонента. В первой половине раунда Ковалёв и Ярд выбрасывали преимущественно прямые удары (джебы), а во второй Ковалёв начал пробивать по корпусу соперника, в то время как тот пытался ответить боковым ударом с левой руки (хуком). Во втором и третьем раундах ситуация в ринге не изменялась — Ковалёв продолжал выбрасывать акцентированные джебы, а претендент, который имел преимущество в скорости, контратаковал боковым ударом с передней руки. 

В 4-м раунде ситуация обострилась. В начале раунда Ярд сумел провести хук с левой руки, а через несколько секунд Ковалёв попал по челюсти Ярда ударом снизу (апперкотом) с правой руки. На протяжении оставшейся части раунда Ковалёв выбрасывал комбинации ударов, большая часть из которых доходила до цели. В середине первой минуты пятого раунда Ярд попытался атаковать, но пропустил акцентированный джеб навстречу и срезу же ответил на него левым хуком. В конце первой минуты 6-го раунда Ярд пропустил удар от Ковалёва и выплюнул капу, после чего рефери приостановил поединок на несколько секунд. Оставшиеся две минуты раунда Ковалёв продолжал выбрасывать прямые удары с передней руки, не давая Ярду сократить дистанцию.

В 7-м раунде Ковалёв продолжил выбрасывать левый джеб, но его соперник сумел взвинтить темп, вошёл в ближний бой и стал наносить удары в туловище. Первые две минуты восьмого раунда прошли с преимуществом британского боксёра, который сокращал дистанцию и пробивал удары по корпусу. Чуть более чем за минуту до окончания раунда Ярд несколько раз попал акцентированным прямым ударом с правой руки и потряс Ковалёва. Оставшуюся минуту раунда Ярд пытался завершить встречу нокаутом, но Ковалёв начал клинчевать и выбрасывать прямые удары на отходе, благодаря чему смог продержаться до окончания раунда. Преимущество Ярда в этом раунде было настолько существенным, что один из боковых судей выставил счёт 10:8, хотя претенденту не удалось отправить Ковалёва в нокдаун, а тренер Ковалёва Бадди Макгирт сказал подопечному, что остановит поединок, если ситуация в ринге не изменится. 

Первую половину девятого раунда Ковалёв боксировал на отходе, выбрасывая прямые удары, благодаря которым он снова смог удерживать Ярда на дальней дистанции, а во второй половине раунда россиянин начал работать комбинациями, большинство из которых доходили до соперника. В 10-м раунде Ковалёв смог развить своё преимущество, постоянно попадая по оппоненту прямыми ударами. Во второй половине раунда претендент стал безответно пропускать атаки Ковалёва, а за 20 секунд до окончания раунда Ковалёв потряс Ярда и попытался его добить.

В самом начале 11-го раунда Ярд попытался атаковать, но его атака переросла в клинч, и Ковалёв бросил его на настил ринга. Следующая минута раунда прошла в размене ударами. За 1 минуту и 6 секунд до окончания 11-го раунда Ковалёв выбросил левый прямой встречный удар, который пришёлся в челюсть Ярда, и британец снова оказался на настиле. В результате победа техническим нокаутом в 11-м раунде (TKO11) была присуждена Сергею Ковалёву.

Статистика ударов 
Ударов всего

Джебы

Силовые удары

Судейские записки

Андеркарт 
 Андеркарт — предварительные боксёрские бои перед основным поединком вечера.

После боя 
Сразу же после боя генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв вручил Ковалёву удостоверение Заслуженного мастера спорта России, а тот заявил, о том, что посвятил победу в этом поединке Максиму Дадашеву (1990—2019) — российскому боксёру, который скончался 23 июля 2019 года вследствие травм, полученных в поединке 19 июля.

Через три недели после поединка, 13 сентября, было официально объявлено, что 2 ноября 2019 года на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (США) Сергей Ковалёв проведёт защиту чемпионского титула против Сауля Альвареса — чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC Franchise, WBA Super и The Ring и во втором среднем весе по версии WBA Regular. Поединок проходил с переменным успехом и завершился победой Альвареса техническим нокаутом в 11-м раунде.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Боксёрские поединки
2019 год в боксе
События 25 августа
Август 2019 года
Спорт в России в 2019 году
Чемпионаты мира в России
Международные соревнования по боксу в России
Международные спортивные соревнования в Челябинске